Vysokovskij Rajon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Brests voblast, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Trakten runt Vysokovskij Rajon består till största delen av jordbruksmark. Runt Vysokovskij Rajon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Brests voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll